Ruffert ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Ruffert (1927–2010), deutscher Bauingenieur und Reiseschriftsteller
 Matthias Ruffert (* 1966), deutscher Jurist und Hochschullehrer